Donauer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Donauer (* 1976, Künstlername: Donikkl), deutscher Musiker
 Friedrich Wilhelm Donauer (1788–1870), deutscher Pomologe aus Coburg